El término Talbot puede referirse a:
Personalidades
 Talbot (apellido).
 Richard Talbot, I conde de Tyrconnell, noble y militar irlandés del siglo XVII.
 William Henry Fox Talbot, inventor y fotógrafo inglés.
 Charles Chetwynd-Talbot, noble inglés fundador de la marca de automóviles del mismo nombre.
 Tamara Talbot Rice, historiadora del arte ruso-inglesa.
Automoción
 Talbot (1903-1986), una marca de automóviles.
 Clément-Talbot, (1902-1938) marca precursora de la anterior.
 Automobiles Talbot France (1920-1959)
 Talbot-Lago (1935-1960)
 Sunbeam-Talbot (1938-1968)
Astronomía
 Talbot (cráter), un cráter lunar.
Lugares
 Condado de Talbot (Maryland), una región de los Estados Unidos de América.
 Talbot, Indiana, localidad de Indiana, EE. UU.
 Talbot, Victoria, localidad de Victoria, Australia.
 Bodega Talbot, bodega de St. Julien.
Navíos
 HMS Talbot, nombre de seis naves de la Royal Navy.
 USS Talbot (DD-114).
Óptica
 Talbot (fotometría), una unidad no estándar de energía lumínica.
 Cavidad Talbot, cavidad óptica.
Zoología
 Talbot (perro), una raza canina extinta.